Нэ́нси, также На́нси () — женское англоязычное имя. Известные носители:

 Нэнси Мейерс — американский кинорежиссёр и продюсер
 Нэнси Ли Гран — американская актриса
 Нэнси Сторейс — британская оперная певица конца XVIII — начала XIX вв.
 Нэнси Синатра — американская певица, дочь Фрэнка Синатра
 Нэнси Спрингер — американская писательница
 Нэнси Рейган — американская актриса, бывшая первая леди США, жена президента Рональда Рейгана
 Нэнси О'Делл — американская журналистка, телеведущая и актриса
 Нэнси Карелл — американская актриса и юмористка
 Нэнси Келли — американская актриса
 Нэнси Маршан — американская актриса, известная по роли в телесериале «Клан Сопрано»
 Нэнси Аллен — американская актриса
 Нэнси Вилсон — американская певица, член рок-группы «Heart»
 Нэнси Трэвис — американская актриса и продюсер
 Нэнси Уинн-Болтон — австралийская теннисистка
 Нэнси Кресс — американская писатель-фантаст
 Нэнси Джэн Дейвис — американская астронавт и инженер
 Нэнси Бенуа — американская рестлер-женщина

Вымышленные 
 Нэнси Дрю — персонаж одноимённой серии книг, восемнадцатилетняя девочка-детектив.
 Нэнси Томпсон — персонаж серии фильмов «Кошмар на улице Вязов»

Другое 
 (2056) Нэнси — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Нэнси (группа)
 Я — Нэнси

Примечания 

Женские имена
Английские женские имена